Araquari kan syfta på:

Brasilien 

 Araquari (kommun), Santa Catarina, 
 Araquari (ort), Santa Catarina,